Бельгард, Валериан:
 Бельгард, Валериан Александрович (1810—1897) — генерал, участник Кавказских походов
 Бельгард, Валериан Валерианович (1855—1913) — генерал-лейтенант, тургайский и орловский вице-губернатор